Enoch Adegoke – velocista nigeriano
 Saidat Adegoke – calciatrice nigeriana
 Sam Adegoke – attore nigeriano naturalizzato statunitense